Cogné est un patronyme porté notamment par :

 François Cogné (1876-1952), sculpteur français ;
Guy-Clément Cogné, dit Guy Hachette (1930-2017), éditeur français ;
Guy-Michel Cogné (1954-2018), journaliste et éditeur français, fils du précédent ;
 Jean-Pascal Cogné (1955-2017), professeur français ;
 Michel Cogné (1957-), médecin et immunologiste français.